Aţ Ţafīlah kan syfta på följande platser:

Jordanien 

 Zarqa (guvernement), 
 Aţ Ţafīlah (guvernementshuvudort i Jordanien), Tafilah, 
 Tafilah (guvernement), 

Robotskapade Jordanienförgreningar